

Astronomia
 2815 Soma – asteroide della fascia principale

Biologia
 Soma – parte centrale di un neurone

Geografia 
 Soma – villaggio del Gambia
 Sōma – città del Giappone, capoluogo dell'omonimo distretto della prefettura di Fukushima
 Sōma – villaggio del Giappone, nel distretto di Nakatsugaru nel sud della Prefettura di Aomori
 Soma – quartiere della città di San Francisco
Soma – città della Turchia nella provincia di Manisa

Musica 
 Soma – album degli Eths del 2004
 Soma – album dei My Sleeping Karma del 2012
 Soma – album degli Windhand del 2013

Persone 
 Naoki Sōma (n. 1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Omar Al Soma (n. 1989) – calciatore siriano, di ruolo attaccante.
 Ragnvald Soma (n. 1979) –  ex calciatore norvegese, di ruolo difensore.
 Takahito Sōma (n. 1981) – ex calciatore giapponese, di ruolo difensore.

Religione 
 Soma – nell'antica religione indiana, succo di una pianta, impiegato in riti religiosi per unirsi al divino, e nome della divinità ad esso collegata

Altro 
Soma – modalità di trasporto merci per mezzo di animali
Soma – droga sintetica immaginaria ideata da Aldous Huxley nel suo romanzo Il Mondo Nuovo
 Soma – videogioco survival horror del 2015, sviluppato da Frictional Games
 Clan Sōma – un clan giapponese attivo nel periodo Sengoku nella provincia di Mutsu
Cubo soma – rompicapo inventato da Piet Hein

Altri progetti